Talg (sebum), ofwel huidvet.
 Talg (dierlijk), het vet van schapen en runderen.